Элитон Пардиньо Торета Жуниор (; ) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Варберг».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за клубы «Фрагата», «Фламенго» и «Наутико». В феврале 2018 года перешел в пловдивский «Локомотив», подписав контракт на два года. 25 февраля дебютировал в чемпионате Болгарии в матче очередного тура со «Славией» из Софии, выйдя на поле после перерыва вместо Димо Бакалова. В следующем сезоне «Локомотив» дошёл до финала кубка страны, где с минимальным счётом переиграл «Ботев». Элитон участия в финале не принимал, но выступал на более ранних стадиях вплоть до четвертьфинального матча с «Этыром».

С 2020 года выступал за «Ред Булл Бразил» в Серии А2 Лиги Паулиста, где за два сезона провел 18 матчей и забил два мяча.

14 января 2022 года перешёл в шведский «Варберг», подписав с клубом контракт на три с половиной года.

Достижения 
Локомотив (Пловдив)
 Обладатель Кубка Болгарии: 2018/19

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Варберга»  

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК «Ред Булл Бразил»
Игроки ФК «Варберг»